Chain O’ Lakes ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Seen:
 Chain O’ Lakes (Indiana)
 Chain O’ Lakes (Minnesota)

Ortschaften:
 Chain O’ Lakes (Wisconsin), im Waupaca County

Siehe auch:
 Chain O’Lakes State Park